Надир-шах (1688—1747) — полководец, шах Ирана в 1736—1747 годах, основатель династии Афшаридов.

 Хачилаев, Надиршах Мугадович (1958—2003) — российский дагестанский политик, общественный деятель и бизнесмен.